Germanicopolis (griechisch ) ist der Name mehrerer antiker Städte:

 Germanicopolis (Bithynien) (auch Helge und Caesarea Germanice), Stadt in Bithynien, beim heutigen Tahtalı (Bursa) im Kreis Nilüfer, Provinz Bursa in der Türkei
 Germanicopolis in Paphlagonien, auch Gangra genannt, heute Çankırı in der Türkei
 Germanicopolis in Isaurien, heute Ermenek in der Türkei
 Titularbistum Germanicopolis, auf einen erloschenen Bischofssitz in dieser Stadt zurückgehend